La rosacée est une affection cutanée, souvent appelée couperose.
 La famille des Rosacées est une famille botanique.